The Boys in the Band puede referirse a:

 The Boys in the Band, obra de teatro.
 Los chicos de la banda, película de 1970.
 The Boys in the Band, película de 2020.